Gordius macula är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Armand-Marie-Vincent-Joseph Renier 1804. Gordius macula ingår i släktet Gordius, fylumet slemmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
macula